San Francisco de la Paz kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco de la Paz (kommun), Departamento de Olancho, 
 San Francisco de la Paz (ort), Departamento de Olancho,